, MP pour Northamptonshire ;
 , MP pour Northamptonshire ;
  (fl.1699), MP pour Banbury ;
 Sir John Cope, 6 Baronet (1673-1749), banquier et homme politique britannique ;
 Sir John Cope (1690-1760), général britannique pendant le soulèvement jacobite de 1745 ;
 , géologue gallois ;
  (1913-1991), écrivain sud-africain ;
 John Cope, Baron Cope de Berkeley (1937-), homme politique britannique.

 , chanson folklorique écossaise ;
 John Cope, chanson de la face B de la chanson Talk Talk, prétendument nommée d'après un preneur de son.

 Hastings Gilford, un chirurgien ;
 Mark Hollis, le leader de Talk Talk

Voir aussi